Villanueva del Campillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva del Campillo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Villanueva del Campillo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar